Luís Afonso de Azambuja  (Barra do Ribeiro, 3 de janeiro de 1826 — Porto Alegre, 11 de fevereiro de 1894) foi um farmacêutico e político brasileiro.

Carreira 
Filho de José Manoel Afonso, ainda jovem começou a participar na vida política, comunitária e empresarial. Em Porto Alegre, foi vereador em várias legislaturas, desde seus 31 anos. Várias vezes presidiu a Câmara Municipal da capital. 

Em 1865, cedeu vários terrenos para a abertura da Rua Santana. Participou da direção da Associação Comercial de Porto Alegre. Já bem idoso, foi membro da Junta Municipal. Durante muitos anos foi farmacêutico e dono de uma farmácia homeopática.

Homenagem 
Os vereadores tinham por hábito, nessa época, prestar recíprocas homenagens e assim resolveram, em 1884, homenageá-lo em atenção aos serviços que vinha realizando, denominando a Rua Luiz Afonso no bairro Cidade Baixa. Em 1885, os vereadores mudaram de ideia e denominaram a rua como Conselheiro Camargo, outro político da época. Entretanto, já em 1886, retornou-se à homenagem inicial, que até hoje permanece.

Maçonaria 
Luiz Afonso de Azambuja foi venerável-mestre da Loja Maçônica Luz e Ordem entre 1889 e 1894, e participou do início dos debates a respeito da criação do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, em 1893. Seu nome batiza um dos templos do Palácio Maçônico do Grande Oriente do Rio Grande do Sul.

Naturais de Barra do Ribeiro
Nascidos em 1826
Mortos em 1894
Vereadores de Porto Alegre
Políticos do Rio Grande do Sul
Maçons do Brasil
Farmacêuticos do Rio Grande do Sul